Jan Tielens (Antwerpen, 6 april 1589 (gedoopt) - Antwerpen, voor 25 juli 1630 (begraven)), ook wel Johan of Hans Thielens, was een Zuid-Nederlands kunstschilder van landschappen en marines uit de Antwerpse School.

Hij werd geboren als zoon van Cornelis Tielens, Antwerps bakker in het Zuidkasteel, de versterkte burcht van de Spanjaarden in Antwerpen, en Johann van den Bossche en had een broer Aert en een zus Elisabeth. Over zijn opleiding als schilder is niets bekend. Wel is in zijn rivierlandschappen een beïnvloeding van Joos de Momper waarneembaar. Mogelijks was Tielens als gezel in de leer gegaan bij deze stadsgenoot. Naast landschappen en marines schilderde hij ook vaak diverse werken met verwijzingen naar de mythologie. In 1612 werd hij als meester opgenomen in het Antwerpse Sint-Lucasgilde.

Op 25 oktober 1614 huwde hij, als 25-jarige, in de Sint-Walburgiskerk jonkvrouw Margaretha Geleyns, de toen 21-jarige dochter van de in de ongetitelde adel verheven Nicolaas Geleyns, een keizerlijk officier en luitenant op het oorlogsschip Sint-Elisabeth. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen voort.

Zijn broer, Aert Tielens, was bakker in Zuidkasteel als opvolger van zijn vader en gehuwd met Josina Grison, dochter van meester Jan Grison, poedermaker van het Zuidkasteel. Zijn dochter, Joanna, was het petekind van Jan Tielens, die ook in het Zuidkasteel woonachtig was. Het Zuidkasteel was in die tijden door wel meer kunstenaars bewoond. De twee broers van Josina Grison, Kaspar en Melchior, waren beiden beeldsnijders en een gezel van bakker Aert Tielens was Joos van Craesbeeck, die met de dochter van deze bakker zou huwen -onder enige dwang van de ongehuwde voogd van Joanna, Elisabeth Tielens, zus van Jan Tielens, nadat bleek dat Joanna zwanger was van Van Craesbeeck- en later faam zou verwerven als kunstschilder. Jan Tielens zou dit huwelijk in 1631 niet meer meemaken, net zomin als zijn in 1630 vermoorde broer Aert, en overleed voor 25 juli 1630 te Antwerpen.

Stamboom
De stamboom van de familie Grison-Tielens-Craesbeeck.

 

Zuid-Nederlands kunstschilder (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 16e eeuw
Persoon in de Nederlanden in de 17e eeuw
17e-eeuws schilder
Marineschilder